Por LCF pode estar à procura de:

 Liga Carioca de Football
 Canadian Football League

Lcf